Die fidschianische U-20-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft fidschianischer Fußballspieler. Sie unterliegt der Fiji Football Association und repräsentiert sie international auf U-20-Ebene, etwa in Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände oder bei U-20-Ozeanienmeisterschaften und U-20-Weltmeisterschaften.

Der größte Erfolg der Mannschaft waren der Gewinn der Ozeanienmeisterschaft 2014, sowie die Finalteilnahmen 1998, 2002 und 2013.

2015 nahm die Mannschaft erstmals an der U-20-WM teil.

Teilnahme an U-20-Weltmeisterschaften

Teilnahme an U-20-Ozeanienmeisterschaften

Aktuelles

Spiele 
Aufgelistet sind die Spiele der Saison 2014/15. Die Ergebnisse werden aus Sicht von Fidschi genannt.

 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der fidschianischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der fidschianischen Mannschaft

Kader 
Die folgenden Spieler wurde für die U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2016 vom 3. bis zum 17. September 2016 nominiert.

 Spiele und Tore nach dem Spiel gegen Vanuatu am 3. September

|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD;"

|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD;"

|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD;"

|}

Siehe auch 
 Fidschianische Fußballnationalmannschaft
 Fidschianische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)

Weblinks 
 Offizielle Website des Fußballverbands (englisch)

Fidschi
U 20
Fussball U20